Трепорти — топоним. Может означать:

  — мыс на Адриатическом побережье Албании.
  — фракция коммуны Каваллино-Трепорти в Италии.